Дундагский район () — бывший административный район Латвийской ССР.

Создан 31 декабря 1949 году путем объединения территорий Виндавского уезда, Дундаской и Анцской волости., а также части Тальсенского уезда и Арлавской волости. Центр района — Дундага, которому с 21 февраля 1950 года присвоен статус посёлка городского типа. С 1952 по 1953 год входил в состав Лиепайской области. 14 июня 1954 года были ликвидированы сельсоветы Дундага, Лиелирбес, Лонастес, Мазирбениеку и Плинтиню.

Дундагский район был ликвидирован 30 марта 1956 года, на его месте были организованы Вентспилсский и Талсинский район. На момент ликвидации Дундагский район включал в себя 14 сельсоветов.

Источники 
 Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Rīga, 1997. ISBN 9984-9256-0-9
 Latvijas PSR administrativi-teritorialais iedalījums. 1950. g., Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga 1950

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 1956 году
Районы Латвии